Junker (von mittelhochdeutsch Juncherre, junger Herr, Jungherr) bezeichnet
 als Prädikat ursprünglich ein Mitglied des Adels ohne Ritterschlag, später auch allgemein die Söhne des Adels und junge Edelleute ohne sonstigen Titel, siehe Deutscher Adel #Edelfreie
 bei Hofe einen jungen, unter Umständen adligen Bediensteten (Hofjunker, Kammerjunker, Jagdjunker), siehe Offiziant
 Kammerjunker, ursprünglich Bediensteter einer fürstlichen Person in deren Zimmern, später eine Rangstellung am Hof eines Königs oder Fürsten
 Fahnenjunker, beim Militär seit dem 17. Jahrhundert einen Offizieranwärter
 Junker, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in polemischer Redeweise die Mitglieder der Adelspartei
 Junker (Preußen), seit Mitte des 19. Jahrhunderts adlige und nichtadelige preußische Großgrundbesitzer (abschätzig auch Krautjunker),
 im Dritten Reich
 SS-Führeranwärter, ausgebildet an einer SS-Junkerschule
 Offiziersanwärter (Junker, Oberjunker) der Ordnungspolizei, ausgebildet an den Polizeischulen in Berlin-Köpenick und Fürstenfeldbruck
 im früheren Sprachgebrauch einen Junggesellen
 Junker Jörg, Tarnname von Martin Luther in der Zeit auf der Wartburg, siehe Martin Luther #Wartburgzeit (1521–1522)
 Junker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Steirischer Junker, geschützte Weinmarke aus der Steiermark, Österreich
 Junker, Synonym für Gutedel, meistangebaute Rebsorte der Schweiz und im Markgräflerland
 Junker (PowerLand), Achterbahn
 Junker, Marke der BSH Hausgeräte im unteren Preissegment

Junker ist der Name folgender Unternehmen:
 Bankhaus J. W. Junker & Co., ehemaliges russisches Finanzinstitut
 FJA Feilmeier & Junker GmbH, deutsches Unternehmen aus München, Teil der FJA AG, siehe Msg life #FJA AG
 Otto Junker GmbH, deutscher Hersteller von Industrieofenanlagen

Siehe auch:

 Juncker
 Junkers
 Jonkheer
 Junkerlippfische
 Standartenjunker
 Jonker